Гран-прі Іспанії 2019 року (офіційно — Formula 1 Emirates Gran Premio de España 2019) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 12 травня 2019 року на трасі Каталунья в Монмало, Іспанія. Гран-прі Іспанії — п'ятий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону 2019 року.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

Гран-прі Іспанії
Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Травень 2019
2019 в Іспанії